A Marinha dos Estados Unidos teve quatro navios chamados USS Maine:
 , um cruzador blindado que serviu entre 1895 e 1898.
 , um couraçado pré-dreadnought da Classe Maine que serviu entre 1901 e 1920.
 , um couraçado da Classe Montana cancelado em 1943.
 , um submarino de mísseis balísticos da Classe Ohio em serviço desde 1995.